Baiyang bezeichnet:

 Baiyang (Kang) (白杨镇), Großgemeinde im Kreis Baiyang in der chinesischen Provinz Gansu
 Baiyang (Pengyang) (白阳镇), Großgemeinde im Kreis Pengyang im Autonomen Gebiet Ningxia, Volksrepublik China
 Baiyang (Ruichang) (白杨镇), Großgemeinde der Stadt Ruichang in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Baiyang (Tongliang) (白羊镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Tongliang der chinesischen Stadt Chongqing
 Baiyang (Wanzhou) (白羊镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Wanzhou der chinesischen Stadt Chongqing
 Baiyang (Yiyang) (白杨镇), Großgemeinde im Kreis Yiyang in der chinesischen Provinz Henan
 Baiyang (Zhijiang) (白洋镇), Großgemeinde der Stadt Zhijiang in der chinesischen Provinz Hubei
 Baiyang (Ebian) (白杨乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Ebian in der chinesischen Provinz Sichuan
 Baiyang (Longshan) (白羊乡), Gemeinde im Kreis Longshan in der chinesischen Provinz Hunan
 Baiyang (Sungqu) (白羊乡), Gemeinde im Kreis Sungqu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Baiyang (Wanyuan) (白羊乡), Gemeinde der Stadt Wanyuan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Baiyang (Xiapu) (柏洋乡), Gemeinde im Kreis Xiapu in der chinesischen Provinz Fujian
 Baiyang (Zhao’an) (白洋乡), Gemeinde im Kreis Zhao’an in der chinesischen Provinz Fujian
 Baiyang (Jianggan) (白杨街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Jianggan in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Baiyang (Wuyi) (白洋街道), Straßenviertel im Kreis Wuyi in der chinesischen Provinz Zhejiang